Opernplatz ist der Name mehrerer Plätze in verschiedenen deutschen Städten:
 Opernplatz (Essen)
 Opernplatz (Frankfurt am Main)
 Opernplatz (Hannover)
 Opernplatz (Kassel)
 außerdem der Bebelplatz in Berlin, siehe Forum Fridericianum